El término elfo puede referirse a diferentes significados:
 a los elfos (Ljósálfar), que son unas criaturas ficticias de la mitología nórdica y germánica, en las que se han basado varios autores para crear sus razas de ficción:
 los elfos en el universo ficticio de la Tierra Media, creado por J. R. R. Tolkien; y
 los elfos domésticos en el universo ficticio de Harry Potter, creado por J. K. Rowling;
 a los elfos oscuros (Dökkálfar), que son otras criaturas ficticias de la mitología nórdica, en las que también se han basado varios autores para crear sus razas de ficción:
 los drows en el universo ficticio de Dungeons & Dragons; y
 los elfos nocturnos en el universo ficticio del videojuego Warcraft, creado por Blizzard Entertainment;
 a El elfo oscuro, un grupo de sagas escritas por R. A. Salvatore que cuentan las aventuras de Drizzt Do'Urden, un elfo oscuro o drow;
 a Fenris, el elfo, una novela de Laura Gallego García;
 a un pájaro colibrí de la especie elfo de las abejas (Mellisuga helenae), los colibríes más pequeños que existen; o
 al Frente de Liberación de la Tierra. Puesto que sus siglas en inglés (ELF) son iguales a la palabra en inglés que quiere decir ‘elfo’ (elf), a menudo se refieren a ellos como Elves o The Elves («Elfos» o «Los Elfos»).

Enlaces externos